Le terme de « commune urbaine » est employé dans plusieurs pays :
 en Biélorussie : commune urbaine ;
 en France : commune urbaine ;
 en Ukraine : commune urbaine ;
 au Maroc : commune urbaine ;
 en Russie : commune urbaine.
 en Burkina Faso : commune urbaine.